Евгений Собакин: Собакин, Евгений Васильевич (1927 — ?) — советский футболист.
 Собакин, Евгений Юрьевич (род. 1959) — депутат Государственной думы.